John Bevis – astronomo e medico britannico
 Justin Bevis, noto come Justin Holborow – attore australiano
 Mary Bevis Hawton – tennista australiana
 Saraya-Jade Bevis, nota come Paige – attrice, manager ed ex wrestler inglese